HMS Barham (1811),
 HMS Barham (1889),
 HMS Barham (1915)